Монбазияк — многозначное слово:
 Монбазияк — французская коммуна в департаменте Дордонь;
 Монбазияк — замок во Франции;
 Монбазияк — название французских вин, произведённых в Дордони (сертификат AOC).